Campamento hace referencia a varios artículos en la Wikipedia:

Asentamiento temporal 
 Durante una actividad de esparcimiento o acampada.
 Campamento, entidad de población rural en Chile.
 Campamento de obra: Espacio en el cual se instala una empresa constructora durante el período de ejecución de la obra. 
 Durante una campaña militar, campamento (militar).
 Un campo de refugiados
 También se usa en Chile para un asentamiento informal, llamado en otros países, chabola, villa miseria, favela o cantegril.

Geografía 
 Campamento (Colombia), municipio colombiano.
 Campamento (Honduras), municipio de Honduras del departamento de Olancho.
 Campamento (Latina), barrio administrativo en el distrito de Latina, en Madrid (España).
 Campamento (San Roque), pedanía en el término municipal de San Roque (Cádiz).

Estaciones 
 Estación de Campamento en Madrid
 Estación de Campament en Valencia